Mihail Ștefănescu este o combinație frecventă din onomastica românească dintre un prenume și un nume de familie.

Mihail Ștefănescu se poate referi la

 Mihail Ștefănescu, (1823 - 1893), academician, istoric și prelat român
 Mihail Ștefănescu (pictor), (1845 - 1900), pictor și artist grafic român
 Mihail Ștefănescu (dirijor), muzician contemporan, dirijor de cor și orchestră

Nume proprii